Jalisco este un cuvânt din limba spaniolă vorbită în Mexic, care este derivat din limba Nahuatl în care însemană nisipos. Se poate referi la:

 Jalisco (stat Mexic), unul din  cele 31 de state ale Mexicului
 Jalisco (dans), dans popular din statul omonim asociat cu stilul muzical Mariachi
 Jalisco, una din cele trei parohii civile din municipalitatea Motatán, statul Trujillo, Venezuela

Nume proprii